I Don't Live Here Anymore (album) - album van de band War on Drugs
 I Don't Live Here Anymore (single) - single van de band The War on Drugs in samenwerking met de band Lucius